Un devin est une personne pratiquant la divination
 Devín est le nom d'un quartier de Bratislava en Slovaquie et aussi associé à son château de Devín
 Devin est une ville et une rivière de Bulgarie
 Devin est une division administrative de Bulgarie
 Le Devin est le nom d'un album de la bande dessinée Astérix

Prénom
Le prénom gaélique Devin est porté par diverses personnes :
Devin Townsend (1972-), musicien multi-instrumentiste ;
Devin Bowen, ancien joueur de tennis américain ;
Devin the Dude, alias de Devin Copeland (1970-), rappeur et producteur américain ;
Devin Harris (1983-), joueur professionnel américain de basket-ball ;
Devin Hester (1982-), joueur américain de football américain ;
Devin Ratray (1977-), acteur américain ;

Patronyme
Le patronyme Devin ou Le Devin évoque un sorcier ou un rebouteux.

 Adolphe Devin-Duvivier (1827-1907), compositeur et professeur de chant français ;
 Laurent Devin (1970-), homme politique belge ;
 Léon-Henri Devin (1879-1973), amiral français ;
 Pierre-Antoine Devin (1985-), joueur professionnel français de hockey sur glace.

Homonymie de prénom